Kozow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kozów, ort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat konecki,

Tjeckien 

 Chožov, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar